Guankou bezeichnet:

 Guankou (Jimei) (灌口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jimei in der chinesischen Provinz Fujian
 Guankou (Xishui) (关口镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Hubei
 Guankou (Xunyang) (关口镇), Großgemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Guankou (Dujiangyan) (灌口街道), Straßenviertel der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guankou (Liuyang) (关口街道), Straßenviertel der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan